Октя́брьское — село, административный центр Октябрьского района Челябинской области России.

География 
Расположено примерно в 120 км к юго-востоку от Челябинска (по автодороге — 128 км), на берегу озера Шишкино, в 100 км к северо-востоку от железнодорожной станции Троицк.

История 
Основано в начале XX века в результате слияния четырёх хуторов Калмыково, Кемерово, Поляково и Храмцово под названием Калмыково. В 1935 году село получило название Октябрьское.

в 1962 году состоялось открытие Дома культуры имени Лермонтова.

Население

Достопримечательности 
В Октябрьском расположена центральная усадьба и первая бригада колхоза имени Т. Г. Шевченко, другие предприятия.

Уроженцы 
Село — родина Героя Советского Союза Николая Григорьевича Дейнеко.

Примечания 

Районные центры Челябинской области
Населённые пункты Октябрьского района (Челябинская область)
Челябинская область